HomeExchange, anciennement GuestToGuest, est une plateforme d'échange de maisons et d'appartements entre particuliers. La plateforme est détenue par la société Tukazza.

Concept 
HomeExchange met en relation les particuliers qui souhaitent échanger leur maison ou leur appartement pour des séjours courts ou longs. Chaque maison se voit affecter une valeur en points, appelés « GuestPoints ». Les membres peuvent faire des échanges réciproques, ou non-réciproque avec des GuestPoints. Ces derniers se gagnent en recevant un invité chez vous et se dépensent en allant chez un autre membre. Afin de finaliser un échange, les particuliers doivent s'abonner (€149 par an pour des échanges illimités).

Historique 
En , Emmanuel Arnaud fonde la plateforme GuestToGuest.

En , Charles-Edouard Girard rejoint la société en tant que directeur général.

En , GuestToGuest rachète son concurrent Italien Itamos. En , la plateforme lève  auprès du fonds d’investissement Alyan Group, d’Aigis et de business angels du secteur. En , elle lève  auprès de la MAIF.

En , GuestToguest rachète son concurrent Trampolinn.

En , GuestToGuest lève  afin de financer son expansion et le rachat de son concurrent américain HomeExchange.

En , est annoncé le rachat du site canadien : echangedemaison.com.

En 2019, HomeExchange intègre le Next40.

Références

Liens externes 
 

Tourisme
Site web marchand
Entreprise ayant son siège à Paris
Entreprise fondée en 2011